

Onomastica
Corey – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
Albert Corey – atleta statunitense
Elias James Corey – chimico statunitense
Giles Corey – allevatore statunitense, vittima del processo alle streghe di Salem
Isabelle Corey – attrice francese
Jill Corey – cantante statunitense
Robert Corey – chimico statunitense
Wendell Corey – attore statunitense

Pagine correlate
Cory